Mistrzostwa Europy w Curlingu 1984 odbyły się między 9 a 14 grudnia 1984 w francuskim Morzine, na lodowisku Palais des Sports.

W rywalizacji udział wzięło 28 drużyn (po 14 kobiecych i męskich). Tak jak w latach poprzednich zespoły podzielono losowo na dwie grupy.

Po raz pierwszy w historii mistrzostw na najwyższym stopniu podium uplasowały się Niemki (Almut Hege), które w finale pokonały 8:2 broniące złota Szwedki (Anette Norberg). Brązowe medale ponownie wywalczyły Szwajcarki (Irene Bürgi), zwyciężyły 8:6 nad Włoszkami (Maria-Grazzia Constantini).

W turnieju męskim tytuły obronili Szwajcarzy (Peter Attinger Junior), którzy w finale pokonali 10:3 Szkocję (Peter Wilson). Brąz przypadł Norwegom (Kristian Sørum). Zwyciężyli oni w małym finale nad Niemcami (Keith Wendorf).



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Round Robin

Grupa A

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Grupa B

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Tie-breaker

Round Robin

Grupa A

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Grupa B

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Bibliografia 
 
 

1984
1984 w curlingu
Zawody sportowe we Francji
1984 we Francji
Curling we Francji